Neper ist:

 Neper (ägyptische Mythologie), ein ägyptischer Gott
 Neper (Hilfsmaßeinheit), eine Maßeinheit in Elektrotechnik und Akustik 
 den lateinischen Namen des britischen Mathematikers John Napier
 Neper (Mondkrater), benannt nach John Napier